

Cinema 
 Le notti di Chicago (Underworld) – film del 1927 diretto da Josef von Sternberg
 Underworld – film del 1985 diretto da George Pavlou
 Underworld - Vendetta sotterranea (Underworld) – film del 1996 diretto da Roger Christian
 Underworld – film del 2003 diretto da Len Wiseman
 Underworld: Evolution – film del 2006 diretto da Len Wiseman
 Underworld - La ribellione dei Lycans – film del 2009 diretto da Patrick Tatopoulos
 Underworld - Il risveglio (Underworld: Awakening) – film del 2012 diretto da Måns Mårlind e Björn Stein
 Underworld: Blood Wars (Underworld: Blood Wars) – film del 2016 diretto da Anna Foerster

Fumetto 
 Underworld – fumetto disegnato da Kaz (Kazimieras G. Prapuolenis)

Letteratura 
 Underworld – romanzo di Don DeLillo del 1997
 L'orrore sotterraneo (Underworld) – romanzo di S.D. Perry del 1999
 Underworld – romanzo di Greg Cox, Urania Speciale n. 33

Musica 
 Underworld – gruppo musicale britannico
 Underworld – album dei Divinyls del 1996
 Underworld – album degli Adagio del 2003
 Underworld – album dei Great Master del 2009
 Underworld – album dei Symphony X del 2015
 Underworld – album dei Tonight Alive del 2018

Videogiochi 
 Tomb Raider: Underworld – videogioco del 2008

Altro 
 Operazione Underworld – nome in codice della cooperazione del governo degli Stati Uniti con alcune figure del crimine organizzato dal 1942 al 1945

Pagine correlate 
 The Underworld